Épületek
 Colosseum, római amfiteátrum
 Colosseum, las vegas-i színház
 RaM Colosseum, a Radnóti Miklós Művelődési Központ épülete Újlipótvárosban

Zene
 Colosseum, brit jazz-rock együttes
 Colosseum II, brit együttes
 Colosseum finn funeral doom együttes